Unterkofler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Unterkofler (* 1983), österreichischer Snowboarder
 Ben Unterkofler (* 1990), deutscher Schauspieler
 Gerhard Unterkofler (* 1980), österreichisch-deutscher Snowboarder
 Karl Unterkofler (* 1957), österreichischer Mathematiker und Hochschullehrer an der FH Vorarlberg